Султан Ахмед-хан Аварский  - кумыкский государственный деятель, параульский бий (князь) до 1800 года, аварский хан с 1800 по 1823. Принадлежал к кумыкскому роду мехтулинских ханов, но после пресечения аварского ханского рода по мужской линии, женившийся на вдове умершего правителя, принял титул аварского хана. На первом этапе являлся союзником Российской империи и имел чин генерал-лейтенанта, но позднее стал непримиримым врагом русской власти и встал во главе антирусского восстания в Дагестане в 1818-1819 годах.

Биография 
По происхождению кумык.

Султан-Ахмад хан до 1800 г. был беком сел. Параул .

В 1800 г. со смертью аварского владетеля Омар-хана и пресечением мужской линии тамошних владетелей Султан-Ахмат, будучи женатым на дочери Омар-хана Паху-бике был призван аварцами на ханство в Хунзахе.

И с того времени он носил титул «Хана Аварского». К этому следует добавить, что после смерти Омар-хана остались две жены: первая – Кистаман (мать Паху-бике) и вторая – Гихили-бике, которая, по принятии Султан-Ахмадом Аварии, также сочеталась с ним браком. В 1803 г. он принял присягу на подданство России; в 1807 г. ему пожалован был чин генерал-майора.

Султан-Ахмед Хан имел от Паху-бике сыновей: Абу-Султана-нуцала (в документах значится Нуцал-ханом), Умма-хана и Болача, и дочь Солтанат-бике, которая стала супругой Абу-Муслима (в будущем шаухал Тарковский). Султан-Ахмед умер в 1826 г. Старший сын его Нуцал-хан в 1831 году по ходатайству матери Паху-бике стал владетелем Аварии, получил всемилостивейшую грамоту, на утверждение его ханом Аварским. Однако восставшие горцы во главе с Гамзат-беком, в 1834 году умертвили Нуцал-хана и двух его братьев. После Нуцал-хана осталась беременною жена его Хайбат (дочь Мехти-Шамхала-Тарковского), от которой родился сын, названный по имени деда своего Султан-Ахмедом и предназначенный правительством наследником аварского дома

Султан-Ахмед-хан, малолетний наследник Аварского ханства, умер 1843 году в пажеском корпусе в Петербурге.
 У Нуцал-хана был сын Мирза-бек от простой узденки.Он умер от раны, полученной в деле против горцев в 1854 году в чине капитана, оставив после себя одного сына Сурхая, жившего с матерью в Н. Дженгутае.

В потомстве у Сурхая был, по некоторым сведениям, сын Фатали. Последним представителем этой ветви Мехтулинских (Солтан-Ахмат-хана Мехутлинского, хана Аварского), скорее всего, был поручик Бек Шанаваз Патали оглы Мехтулинский (род. в 1882 г.), мл. офицер в 30-й сотне (1905. Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость»), старший в чине с 10.08.1906 г.
Кн. Мехтулинский Шах-Наваз Патали оглы был расстрелян архангельским ЧК 15 апреля 1921 г. в Архангельском концлагере вместе с сотнями и тысячами офицеров Врангелевской армии.

Примечания 

Аварские ханы
Кумыки
История кумыков

Литература